Gilka ist ein mährischer Familienname. Namensträger sind:

 Albert Gilka (1870–1924), deutscher Spirituosenfabrikant
 Arthur Gilka (1875–1938), Neffe von Hermann, Likör-Fabrikant
 Carl Joseph Aloys Gilka (1812–1873), mährisch-preußischer Likör-Fabrikant, Begründer der Firma J. A. Gilka, bekannt für „Kaiser-Kümmel“
 Hermann Gilka (1843–1898), Sohn von Carl Joseph Aloys, Likör-Fabrikant und k.u.k. Hoflieferant
 Otto Gilka (1898–1978), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (Zentrum, CDU) 
 Theodor Gilka (1841–1907), Sohn von Carl Joseph Aloys, deutscher Likör-Fabrikant und k.u.k. Hoflieferant

weitere Personen:
 Robert E. Gilka († 2013), US-amerikanischer Fotojournalist